Untergriesbach ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Untergriesbach, Markt im Landkreis Passau, Bayern
 Untergriesbach (Aichach), Stadtteil und Dorf von Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Untergriesbach (Gemeinde Andorf), Ortschaft der Marktgemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Griesbach
 Obergriesbach